Název Smrčná má více sídel:
 Smrčná, obec v okrese Jihlava
 Smrčná (Trpišovice), část obce Trpišovice v okrese Havlíčkův Brod
 Smrčná (Nová Bystřice), část města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec
 Smrčná (Svatá Maří), část obce Svatá Maří v okrese Prachatice
 Smrčná (tvrz), tvrz v poslední zmíněné vesnici

Externí odkazy 
 
  (k Smrčné v okrese Jihlava)